Serra de Castelltallat, repartida entre els termes municipals de Sant Mateu de Bages (Bages), Pinós i la Molsosa (Solsonès)
 Castelltallat (la Ribereta), masia del poble de la Ribereta (Tremp, Pallars Jussà)
 Castell de Castelltallat (Isona i Conca Dellà), castell del municipi d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
 Castell de Castelltallat (Sant Mateu de Bages), castell del municipi de Sant Mateu de Bages
 Puig de Castelltallat, muntanya al municipi de Sant Joan de les Abadesses a la comarca del Ripollès